Brücke der Deutschen Einheit bezeichnet
 eine Brücke über den Main in Würzburg, siehe Brücke der Deutschen Einheit (Würzburg)
 eine Brücke zwischen Bayern und Thüringen, siehe Saalebrücke Rudolphstein
Siehe auch:
 Brücke der Einheit